Chroniqueur peut désigner :
 chroniqueur, auteur de chroniques pour la radio, la télévision ou un périodique imprimé tel un journal ;
 chroniqueur littéraire, qui fait une chronique dans le domaine de la littérature.